Pakoe Alam VII (Jogjakarta, 9 december 1882 – 16 februari 1937) was van 1903 tot 1937 de zelfregerende vorst van Pakoealaman, een vorstendom op centraal Java in Indonesië. Hij volgde zijn vader Pakoe Alam VI op als de pakualaman. De vorst was tot 1945 vazal van Jogjakarta en indirect van Nederland. De heersers van de zelfregerende vorstendommen Soerakarta, Jogjakarta, Mangkoenegaran en Pakoealaman hadden een hoge status. . De volledige titel van de vorst was Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakoe Alam VII.

Zie ook
 De Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Vorst van Pakoealaman